Мирин — многозначный термин:

 Мирин (яп. 味醂, или みりん) — японское очень сладкое рисовое вино, применяемое в японской кулинарии

Персоналии 

 Мирин Дажо — голландский дизайнер и художник
 Мирин из Бангора — отшельник из Бангора-на-Ди, святой
 Мирин из Пэйсли — святой игумен из Пейсли

География 

 Мирин — село в Волынской области Украины
 Мирин-Доси — муниципалитет в Бразилии